Ca l'Andal (Badalona), masia situada al barri de Bufalà, antiga casa del delme.
 Ca l'Andal (Barcelona), masia situada al barri d'Horta
 Ca l'Andal (Gironella), masia situada a aquesta població del Berguedà.
 Ca l'Andal (la Coma i la Pedra), masia situada a la Coma.